Whitson kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Whitson (udde),

Storbritannien 

 Whitson (ort), Wales, Newport, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar